Burg Ziegenberg steht für:

 Burg Ziegenberg (Ziegenhagen), Burgruine bei Ziegenhagen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Burg Ziegenberg (Wilhelmshausen), Burgstall bei Wilhelmshausen, Landkreis Kassel, Hessen

Siehe auch:
 Schloss Ziegenberg, Schloss bei Langenhain-Ziegenberg, Wetteraukreis, Hessen
 Ziegenburg